Bonyād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bonyād (ort i Iran), Bushehr, 
 Kūh-e Kākī (berg i Bushehr, lat 28,36, long 51,62), 

Robotskapade Iranförgreningar